Rzeki Azji

 
Listy rzek